tegenpaus Innocentius III, tegenpaus tegen paus Alexander III (1179-1180)
 paus Innocentius III, paus (1198-1216)